Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2017 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
Les favorites sont Chan Yung-jan et Martina Hingis, qui ont remporté trois tournois majeurs, dont Madrid et Rome. Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová ne pourront pas défendre leur titre, l'Américaine s'étant blessé gravement au genou à Wimbledon, ratant du même coup l'occasion de réussir le Petit Chelem, ayant remporté les tournois du double à l'Open d'Australie et à Roland-Garros.

Pendant le tournoi 
Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, titrées à Wimbledon et têtes de série 1, s'inclinent en huitième de finale face à Andreja Klepač et María José Martínez Sánchez. Même déception pour les têtes de série 6 Ashleigh Barty et Casey Dellacqua, qui pourtant font sensation depuis le début de l'année en double avec trois titres et trois finales à leur actif, dont une finale à Roland-Garros, chutent, elles aussi, un peu plus tôt au  face à Shuko Aoyama et Yang Zhaoxuan.

Lauréates 
En double dames, Chan Yung-jan et Martina Hingis signent leur  succès ensemble en battant en finale Lucie Hradecká et Kateřina Siniaková (6-3, 6-2). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2017
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en août 2017
Tennis en septembre 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Sport à New York en 2017